Макси́м И́горевич Грачёв (26 сентября 1988, Новосибирск) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник новосибирского хоккея.

Карьера 

Практически всю свою нынешнюю карьеру Максим Грачёв провел, выступая за клубы низших лиг североамериканского хоккея (QMJHL, ECHL и АХЛ). Самыми успешными сезонами для него можно считать сезоны 2006/07, 2008/09 и 2009/10, когда он становился одним из лучших бомбардиров своих клубов. В 2007 году Максим был выбран на драфте НХЛ в 4 раунде под общим 106 номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». В 2010 году Максим вернулся на родину, подписав контракт с череповецкой «Северсталью». В своём дебютном сезоне в КХЛ Грачёв не смог стать основным игроком клуба, проведя 17 матчей, в которых он не набрал ни одного очка, после чего руководство клуба приняло решение не продлевать с ним контракт.

15 сентября 2011 года Максим отправился в тренировочный лагерь «Оттавы Сенаторз», а уже на следующий день заключил однолетнее соглашение с её фарм-клубом «Бингхэмтон Сенаторс». Тем не менее, проведя в составе «Бингхэмтона» только 1 матч, 16 октября Грачёв был командирован в клуб лиги ECHL «Элмайра Джэкэлз». В «Элмайре» Максим показал очень удачную игру, в 12 матчах набрав 11 (5+6) очков, после чего он вновь был вызван в АХЛ, однако уже после первой же игры он в очередной раз отправился в ECHL. 21 ноября Максим снова был вызван в состав «сенаторов».

Тем не менее, так и не сумев набрать очков в 12 проведённых матчах, 13 января 2012 года Грачёв был сначала отправлен в «Элмайру», а спустя две недели все права на него были переданы «Спрингфилд Фэлконс».

9 июля 2012 года стало известно о том, что Максим Грачёв продолжит свою карьеру в «Сибири». Хоккеист перешёл в новосибирскую команду из «Северстали» на правах обмена, в результате которого череповецкий клуб получил право выбора в четвёртом раунде драфта КХЛ-2013.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 15 сентября 2012 года

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Максим Грачев: «Яблонски — хороший мужик»

Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты России
Игроки «Римуски Осеаник»
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Льюистон Мэйниэкс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Элмайра Джэкэлз»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки ХК «Северсталь»